Trenkel ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Trenkel (* 1916), deutscher Bildhauer
 Heinz Trenkel (1919–1985), deutscher Fußballspieler
 Richard Trenkel (1909–1964), deutscher Rennfahrer
 Till Trenkel (* 1977), deutscher Schauspieler und Musiker
 Wilfried Trenkel (* 1953), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Tränkel
 Trenkle